Чернобаевка — названия населённых пунктов:

Казахстан 
 Чернобаевка — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Украина 
 Чернобаевка — село в Изюмском районе Харьковской области.
 Чернобаевка — посёлок городского типа в Белозёрском районе Херсонской области.

См. также 
 Чернобай